Sunset Boulevard steht für:

 Sunset Boulevard, Straße im Los Angeles County, Vereinigte Staaten
 Originaltitel von Boulevard der Dämmerung, US-amerikanischer Spielfilm (1950)
 Sunset Boulevard, Musical von Andrew Lloyd Webber (1993)